est une expression anglaise signifiant « la partie de chasse ». Elle peut faire référence à :

 , titre original des Charognards, film de  sorti en 1971 ;
 The Hunting Party, film américain de  sorti le  ;
 The Hunting Party,  studio du groupe de néo-metal américain  sorti le .